Россиянка:
 Россиянка — гражданка России.
 «Россиянка» — женская футбольная команда из Красноармейска.
 «Россиянка-2», «Россиянка» (молодёжная), «УОР-Россиянка» — прежние названия женского футбольного клуба «УОР-Звезда» из Звенигорода.
 «Россиянка» — российская двухступенчатая тяжелая ракета-носитель.